Петра Мария Меде (род. 7 марта 1970, Стокгольм, Швеция) — шведская телеведущая, комик и шоумен.

Петра выросла в шведском Гётеборге. Её карьера на телевидении началась в 2005 году. Она известна по своим ролям в нескольких юмористических шоу и как ведущая многих телепрограмм.
Меде свободно говорит на шведском, английском, испанском и французском языках.

В 2009 году она была ведущей шведского отбора на Евровидение — Мелодифестивалена 2009. Тогда же она была выбрана лучшим комиком-женщиной в Швеции.

Петра была ведущей конкурса Евровидение 2013, который прошёл в Мальмё. Через три года она стала ведущей конкурса Евровидение 2016 (совместно с Монсом Сельмерлёвом), который прошёл в Стокгольме.

Карьера

ТВ-шоу 
 Евровидение 2016
 Евровидение 2013
 Maestro (2013)
 Maestro  (2011)
 Guldbaggegalan (2011)
 Välkommen åter (2010)
 Petra Mede Show (2010)
 Cirkus Möller (2010)
 Roast på Berns (2009)
 Snillen snackar (2009)
 Мелодифестивален (2009)
 Musikmaskinen (2008)
 Det sociala spelet (2008)
 Morgonsoffan (2008)
 Hjälp! (2008)
 Dubbat (2008)
 Parlamentet (2007—2009)
 Extra! Extra! (2007—2008)
 Stockholm Live (2007)

Примечания

Ссылки 
 
 

Шоумены Швеции
Телеведущие Швеции